Schiffberg steht für Berge und Erhebungen
Schiffberg (Alviergruppe) (2195 m)
Schiffberg (Bramwald) (377,4 m) 
Schiffberg (Homburgwald) (312,7 m)
Schiffberg (Hildesheimer Wald) (311,0 m)
Schiffberg (Ottenstein) (260,5 m) Ottensteiner Hochfläche
 Schiffberg (Hehlen) (107 m)
Schiffberg (Wriedel) (101 m)
Siehe auch:
Schifferberg